Brunehaut is een gemeente in de Belgische provincie Henegouwen. De gemeente telt ruim 8.000 inwoners. Brunehaut ligt ten zuiden van de stad Doornik, tegen de Franse grens. Door de gemeente stroomt de Schelde België binnen.

Gemeentenaam 
Brunehaut is een van de weinige gemeenten in België die haar naam niet aan een bestaande plaats, maar aan de chaussée Brunehaut, de Romeinse heerweg van Kamerijk naar Doornik die de gemeente doorkruist, heeft ontleend.

Kernen 
De gemeente is samengesteld uit negen kleine deelgemeentes. Het gemeentehuis staat in de deelgemeente Bléharies. Enkel Laplaigne ligt op de rechteroever van de Schelde.

Deelgemeenten

Overige kernen
Deelgemeenten Jollain-Melrin en Wez-Velvain bestaat elk uit twee dorpen respectievelijk Jollain (XI) en Merlin (X) en Wez (XII) en Velvain (XIII).

Kaart

Aangrenzende gemeenten
De gemeente Brunehaut grenst aan de volgende gemeenten en dorpen:

Demografische ontwikkeling
Alle historische gegevens hebben betrekking op de huidige gemeente, inclusief deelgemeenten, zoals ontstaan na de fusie van 1 januari 1977.

Bronnen:NIS, Opm:1831 tot en met 1981=volkstellingen; 1990 en later= inwonertal op 1 januari

Bezienswaardigheden 

 Een dode arm van de Schelde te Bléharies, nu een natuurgebied
 De Brunhildesteen (Frans: Pierre de Brunehaut), een megaliet te Hollain. Ze markeert een kruispunt aan de "chaussée Brunehaut".

Politiek

Resultaten gemeenteraadsverkiezingen sinds 1976 
De zetels van de bestuursmeerderheid worden vet aangegeven. De grootste partij is in kleur.

Zie ook 
 Lijst van beschermd erfgoed in Brunehaut

Externe link 
Website van de gemeente

Plaats in Henegouwen